USS Scorpion je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Scorpion (1812) 
 USS Scorpion (1813) 
 USS Scorpion (1847) 
 USS Scorpion (PY-3) 
 USS Scorpion (SS-278) 
 USS Scorpion (SSN-589)

Scorpion